Pukka est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1940), sauteur à ski finlandais
 (né en 1982), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi
, groupe canadien new wave de Toronto

Homonymie de patronyme